Detta är en lista över sjöar i Gävle kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gävle kommun.

{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "query": "SELECT ?id (SAMPLE(?image) AS ?img) (CONCAT(?idLabel,'\\n') AS ?description) WHERE { ?id wdt:P31 wd:Q23397 ; wdt:P131 wd:Q510010 . OPTIONAL {?id wdt:P18 ?image } SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'sv'. ?id rdfs:label ?idLabel } } GROUP BY ?id ?idLabel"
}

Lista

Gävle kommun
 Lista